

História e religião 
Maria (mãe de Jesus)
Títulos de Maria
Maria Madalena – santa e uma das mais dedicadas discípulas de Jesus Cristo
Maria I de Inglaterra – rainha da Inglaterra (dinastia Tudor)
Maria I de Portugal – (D. Maria Francisca), rainha de Portugal (dinastia de Bragança)
Maria II de Inglaterra – rainha de Inglaterra e rainha da Escócia (dinastia Stuart)
Maria II de Portugal – (D. Maria da Glória), rainha de Portugal (dinastia de Bragança)
Maria III de Portugal ou Maria Pia de Saxe-Coburgo e Bragança – pretendente ao trono de Portugal
Maria Nikolaevna da Rússia – grã-duquesa da Rússia
Maria da Escócia – rainha Maria I da Escócia (dinastia Stuart)
Maria da Penha –  biofarmacêutica brasileira que lutou para que seu agressor viesse a ser condenado
Maria (filha de Eudemão) – nobre romana filha do governador Eudemão.
Maria (esposa de Hiério) – nobre bizantina esposa de Hiério. 
Maria, a judia -- antiga filósofa grega e famosa alquimista que viveu no Egipto por volta do ano 273 a.C, a quem é atribuída a invenção do processo de aquecimento de substâncias conhecido como banho-maria.

Geografia 
Maria (distrito) – distrito peruano localizado na Província de Luya
María (Espanha) – um município na província de Almería, Andaluzia, Espanha
María Pinto – comuna chilena da Região Metropolitana de Santiago
María Elena – comuna chilena da Região de Antofagasta
Jesús María (distrito) – no Peru
María la Baja, município colombiano de Bolívar

Outros
Maria (revista) – revista feminina portuguesa
Banho-maria – método para aquecer qualquer substância num recipiente
Maria (bolacha) – tipo de biscoito
Maria (mecanismo de armazenamento) – mecanismo de armazenamento do MySQL
Maria, Maria – telenovela brasileira produzida pela Rede Globo
Maria (cantora)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história